Scotton hace referencia a:

 Scotton (Lincolnshire), Inglaterra
 Scotton (Harrogate), Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Scotton (Richmondshire), Yorkshire del Norte, Inglaterra